AVC Cup kan avse:
AVC Cup (damer) – volleybolltävling för damer
AVC Cup (herrar) – volleybolltävling för herrar